Іван Дацько (нар. 9 вересня 1947 р., м. Фельберт, земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина) — священик Української Греко-Католицької Церкви, особистий секретар патріарха Йосифа Сліпого.
 Дацько Наталія Митрофанівна — солістка опери, провідний майстер сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, лавреат Державної премії України в галузі освіти
 Дацько Олег Іванович (1930) — український фізик, провідний науковий співробітник Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України.

Примітки